Black Swan signifie en anglais au sens propre « cygne noir » et au sens figuré « merle blanc » (c'est-à-dire une chose exceptionnelle ou rarissime).
 Black Swan est le premier timbre émis par la colonie britannique d’Australie-Occidentale en 1854.
 Black Swan est un film américain de Darren Aronofsky (2010).
 Black Swan Records Label discographique afro-américain créé en 1921.
 Black Swan, surnom de Elizabeth Greenfield cantatrice afro-américaine la plus connue de son temps.
 Black Swan Racing est une écurie de course automobile américaine.
 La théorie du black swan, selon laquelle certains événements à très faible probabilité de réalisation peuvent avoir une portée considérable s'ils se réalisent. 
 Le HMS Black Swan est un sloop britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.
 La classe Black Swan est une classe de navire, une série de bateaux construits selon les mêmes plans,.
 The Black Swan est un livre de philosophie de Nassim Nicholas Taleb, publié en 2007.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de titre